Рю — школа або течія в якій-небудь області (наприклад, у бойових мистецтвах).
  — книга 1919 Рюносуке Акутагави.
 «Ryū» (манга) — серія манги 1986 Масао Ядзіми і Акіри Одзе.
 «Monthly Comic Ryū» — журнал про мангу в Японії.
 Рю — слово японської мови, що означає японського дракона.

Морський термін
 Рю — похила рея для латинського типу вітрильного озброєння.

Рю (Пенсільванія) — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Рю — муніципалітет у департаменті Сомма
 Рю-ан-Вуавр — муніципалітет у департаменті Мез
 Рю-де-ла-Пе — вулиця в центрі Парижа
 Рю-деван-Сен-Мієль — муніципалітет у департаменті Мез
 Рю-дю-Ша-кі-Пеш — вулиця в V окрузі Парижа
 Рю-о-Нонен — муніципалітет у департаменті Мез
 Рю-сюр-Мозель — муніципалітет у департаменті Вогези
 Рю-сюр-Отен — муніципалітет у департаменті Мез
 Рю-сюр-Сон — муніципалітет у департаменті Верхня Сона

Рю — місто в кантоні Фрібур

Прізвище 

Рю — французьке (), корейське () і японське прізвище.
 Воррен де ля Рю (1815—1889) — британський астроном, член-кореспондент Петербурзької академії наук.
 П'єр де ля Рю (1452—1518) — франко-фламандський композитор.
 Сара Рю ( 1979) — американська актриса.
 Тісю Рю (1904—1993) — японський актор.
 Рю Син У — південнокорейський футболіст

Ім'я 
 Рю — вигаданий персонаж серії ігор Street Fighter.
 Рю Хва Йон — південнокорейська акторка та співачка
 Рю Су Йон — актор
 Рю Хан Су —

Див. також 
 Рю (прізвище)